Alain Plenel (1922-2013), haut fonctionnaire français ;
 Edwy Plenel (1952), journaliste français ;
 Eve Plenel (1982), journaliste française.